Maintz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Maintz (* 1958), deutscher Autor, Literatur- und Medienwissenschaftler
 Clemens Maintz († 1978), deutscher Fußballspieler
 Helmut Maintz (* 1959), deutscher Bauingenieur und Aachener Dombaumeister
 Jens Peter Maintz (* 1967), deutscher Cellist
 Philipp Maintz (* 1977), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Mainz (Begriffsklärung), Mayntz, Meintz